Фолар — многозначный термин.

 Фолар — разновидность кулича, который выпекают в Португалии на Пасху.
 Фолар, Жан Шарль де — французский военный писатель.